Хмельникский райо́н () — административная единица на северо-западе Винницкой области Украины. Административный центр — город Хмельник.

География 
Площадь — 3701 км².

Основная река — Южный Буг.

История 
Район образован в 1918 году.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
Хмельникского района,
Калиновского района,
Казатинского района,
частично Литинского района (северная часть: Уладовский сельсовет),
 а также городов областного значения Хмельник и Казатин.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 188,3 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 34 576 человек (всё — сельское).

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 9 территориальных общин (громад), в том числе 3 городские, 1 поселковую и 5 сельских общин (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Хмельникская городская община (город Хмельник),
 Калиновская городская община (город Калиновка),
 Казатинская городская община (город Казатин);
Поселковые:
 Глуховецкая поселковая община (пгт Глуховцы),
Сельские:
 Ждановская сельская община (село Войтовцы),
 Ивановская сельская община (село Иванов),
 Махновская сельская община (село Махновка),
 Самгородокская сельская община (село Самгородок),
 Улановская сельская община (село Уланов).

История деления района 
Количество местных советов (рад) в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 сельских — 30

Количество населённых пунктов в старых границах района до 17 июля 2020 года:
 сёл — 78
 посёлков сельского типа — 2
Всего — 80 населённых пунктов.

Культура 
Санаторий «Хмельник» расположен в смешанном лесу недалеко от города. Один из крупных санаториев курорта с развитой инфраструктурой.

Примечания

Ссылки 
 Хмельникский район. Общины (рус.)
 Официальный сайт Хмельникской районной рады
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Сведения на сайте областной администрации